Digor (district), een Turks district in de provincie Kars
 Digor (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Digor